La Prédication de saint Bernardin est le sujet de plusieurs peintures  en hommage à saint Bernardin de Sienne, grand prédicateur italien :
 Prédication de saint Bernardin (1445), plusieurs panneaux de Sano di Pietro, dont deux au Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Sienne.
 Prédication de saint Bernardin, de Neroccio di Landi, Palazzo Pubblico, Sienne.
 Prédication de saint Bernardin, de Francesco di Giorgio Martini (1458-1460), Walker Art Gallery, Liverpool.
 Prédication de saint Bernardin de Domenico Beccafumi (1528), Fitzwilliam Museum, Cambridge.
 Prédication de saint Bernardin de Domenico Beccafumi (1537), élément de prédelle, musée du Louvre, Paris.
 Saint Bernardin de Sienne prêchant devant Alphonse V d'Aragon est du même sujet, traité par Francisco de Goya (1781-1783).